«Энни» () — американский фильм-мюзикл режиссёра Уилла Глака, с Джейми Фоксом, Кувенжаней Уоллис, Камерон Диас и Роуз Бирн в главных ролях. Является современной адаптацией одноимённого бродвейского мюзикла 1977 года.

Премьера в России состоялась 19 марта 2015 года.

Сюжет 
Десятилетняя Энни живёт в нью-йоркском приюте для сирот с другими девочками под присмотром воспитательницы Коллин Ханниган, бывшей певицы, у которой не сложилась жизнь. Бизнесмен Уилл Стакс проводит кампанию, чтобы стать мэром Нью-Йорка, но он не слишком популярен среди избирателей. Когда Энни возвращается домой после неудачной попытки узнать что-то про своих родителей, она видит как двое ребят издеваются над собакой, и пытается их остановить. Энни чуть не попадает под машину, но Уилл Стакс спасает её. Видео происшествия попадает в интернет и рейтинг Стакса растёт. Его советник предлагает Стаксу найти Энни, чтобы использовать её для повышения рейтинга. Постепенно Уилл начинает испытывать к девочке привязанность.

В ролях

Русский дубляж 

 Режиссёр дубляжа — Гелена Пирогова.

Роли дублировали:

Восприятие 
Фильм получил смешанные и отрицательные отзывы критиков. На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 28 % на основе 136 рецензий со средним баллом 4,4 из 10.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 обзор и критика New York Times
 обзор и критика Variety

Фильмы-мюзиклы США
Фильмы Columbia Pictures
Фильмы Village Roadshow Pictures
Семейные фильмы США
Фильмы о Нью-Йорке
Экранизации комиксов США
Фильмы на английском языке
Фильмы США 2014 года
Фильмы о выборах